Megaphrynium är ett släkte av strimbladsväxter. Megaphrynium ingår i familjen strimbladsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strimbladsväxter
Megaphrynium